Хосе́ Луи́с Родри́гес Химе́нес (; ) — испанский историк, специалист по испанским ультраправым.

Биография 

Получил лиценциат по истории в Мадридском университете Комплутенсе, где затем, в 1993 году, под научным руководством  защитил докторскую диссертацию по теме «Реакционеры и заговорщики. Крайне правые в Испании: от позднего режима Франко до укрепления демократии (1967–1982)» ().

Профессор истории современной Испании, истории современного мира и исторической перспективы кафедры гуманитарных наук факультета правовых и общественных наук Университета имени Короля Хуана Карлоса.

Научные труды

Монографии 

 ¿Nuevos fascismos? Extrema derecha y neofascismo en Europa y Estados Unidos (Editorial Península, 1998)
 Historia de Falange Española de las JONS (, 2000)
 Franco. Historia de un conspirador (Oberon, 2005)
 De héroes e indeseables. La División Azul (, 2007)
 Salvando vidas en el delta del Mekong: la primera misión en el exterior de la sanidad militar española: Vietnam del sur, 1966-1971 (Ministerio de Defensa, 2013)
 Agonía, traición, huida. El final del Sáhara español (Crítica, 2015)

Статьи 

 Incidentes entre Falange y Ejército, 1936-39: el discurso de José Antonio Primo de Rivera en el cine Europa de Madrid (2-II-1936) // . 1987. № 130. P. 19-22.
 La crisis de Salamanca: la eliminación de Hedilla // . 1987. № 132. P. 19-26
 Los orígenes del pensamiento reaccionario español // . Т. CXC. № I. — Real Academia de la Historia, 1993. P. 31-120.
 Neo‐nazism in Spain // . 1995. Vol. 29. № 1. P. 53-68.
 Los neonazis españoles: evolución, organizaciones y conexiones internacionales (1966-1994) // . 1996. № 240. P. 12-24.
 Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en España: del tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982) // Ayer. 1996. № 22. P. 245-246.
 Antisemitism and the Extreme Right in Spain (1962-1997) // Analisis of Current Trends in Antisemitism. 1999. Vol. 15. P. 21.
 Los Protocolos de los Sabios de Sión en España // Raíces. 1999. Vol. 38. P. 27-40.
 Violencia contra minorías: sentimientos xenófobos y partidos de extrema derecha // Debats. 2000. № 70. P. 138-147.
 El debate en torno a David Irving y el negacionismo del Holocausto // Cuadernos de historia contemporánea. 2000. Vol. 22. P. 375-385.
 Las tramas negras del terrorismo neofascista // Políticas del miedo. Un balance del terrorismo en Europa. — Biblioteca Nueva, 2002. P. 207-246.
 De la vieja a la nueva extrema derecha (pasando por la fascinación por el fascismo) // Historia Actual Online. 2006. № 9. P. 87-99.
 Una unidad militar en los orígenes del fascismo en España: la Legión // Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea. 2006. № 5. P. 219-240.
 El papel de las familias en las gestiones para la liberación de los prisioneros de la División Española de Voluntarios en la URSS // Historia del presente. 2008. Vol. 11. P. 141-164.
 A not suiting family. Falange, Church and Army // Mélanges de la Casa de Velázquez. 2009. Vol. 39. № 2. P. 300-301.
 Los terrorismos en la crisis del franquismo y en la transición política a la democracia // Historia del presente. 2009. № 13. P. 133-151.
 Ni División Azul, ni División Española de Voluntarios: El personal forzado en el cuerpo expedicionario enviado por Franco a la URSS/Neither Blue Division, nor Spanish Volunteer Division: The forced personnel in the expeditionary force sent by Franco to the URSS // Cuadernos de Historia Contemporánea. 2009. № 31. P. 265-296.
 ¿Qué fue ser de derechas en España?: Conservadurismo liberal, derecha autoritaria, derecha franquista (y un epílogo) // Bulletin d. Histoire Contemporaine de L. Espagne. 2010. P. 21-57.
 La contribución de la División Española de Voluntarios a la invasión de la URSS // . № 34. . 2012. P. 91-118.
 Historia de un fracaso y¿ de una refundación?: De la vieja a la nueva extrema derecha en España (1975-2012) // Studia Historica. Historia Contemporánea. 2012. № 30. P. 231-268.
 La disolución de la agrupación de tropas nómadas, unidad del ejército español para la provincia del Sahara // Revista Universitaria de Historia Militar. 2013. Vol. 2. № 4. P. 203-230.
 El Golpe de Estado contra Macías en marzo de 1969.¿ intervención española o conflicto interno guineano? // Historia Actual Online. 2017. № 43. P. 35-57.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Историки Испании